Робеспье́р () — многозначный термин французского происхождения.

Персоналии
 Робеспьер, Франсуа де (François de Robespierre; 1732—1777) — французский адвокат. Его дети:
 Робеспьер, Максимилиан де (1758—1794) — адвокат, один из лидеров Великой французской революции.
 Робеспьер, Шарлотта де (Charlotte de Robespierre; 1760—1834) — сестра Максимилиана и Огюстена де Робеспьеров.
 Робеспьер, Огюстен Бон Жозеф де (Робеспьер Младший; 1763—1794) — адвокат, младший брат Максимилиана Робеспьера.

Прочее
 «Робеспьер» — станция метро в Париже, названная в честь Максимилиана Робеспьера.
 Набережная Робеспьера — название Воскресенской набережной в Санкт-Петербурге в 1923—2014 годах.
 Памятник Робеспьеру (1918) — недолго существовавший монумент в Москве.